Il singolare del torneo di tennis Kosice Open 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jérémy Chardy che ha battuto in finale Denis Gremelmayr 4-6, 7-65, 6-4.

Teste di serie 

 Jiří Novák (primo turno)
 Marcel Granollers (secondo turno)
 Thierry Ascione (primo turno)
 Denis Gremelmayr (finale)

 Farruch Dustov (primo turno)
 Bohdan Ulihrach (primo turno)
 Jan Mertl (quarti di finale)
 Ivo Minář (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Kosice Open 2007